Wimbledon Championships 1879 var den tredje udgave af Wimbledon-mesterskaberne. Turneringen blev spillet i All England Lawn Tennis and Croquet Club i London, Storbritannien i perioden 7. – 16. juli 1879.

Turneringen var en herresingleturnering med deltagelse af 45 spillere. Mesterskabet skulle egentlig have været afgjort i udfordringsrunden, hvor den forsvarende mester, Frank Hadow, skulle møde vinderen af All Comers-turneringen, hvor de resterende spillere spillede om retten til at møde Hadow i udfordringsrunden. Men Hadow forsvarede ikke sin titel, og dermed gik titlen til vinderen af All Comers-turneringen, John Hartley, som i finalen besejrede Vere St. Leger Goold med 6-2, 6-4, 6-2.

Resultater 

Turneringen var en herresingleturnering og havde deltagelse af 45 spillere, hvoraf 36 var debutanter, og alle kampe blev spillet bedst af fem sæt. Spillerne servede underhånds eller i skulderhøjde, og den første spiller, der vandt seks partier i et sæt, vandt sættet, undtagen i All Comers-finalen, hvor sættene skulle vindes med mindst to overskydende partier.

De 45 spillere spillede i All Comers-turneringen om retten til at udfordre den forsvarende mester, Frank Hadow, i "udfordringsrunden". Men Hadow forsvarede ikke sin titel, og dermed gik titlen til vinderen af All Comers-turneringen, John Hartley, som i finalen besejrede Vere St. Leger Goold med 6-2, 6-4, 6-2. Finalen blev overværet af 1.100 tilskuere.

Udfordringsrunden 

I "udfordringsrunden" skulle vinderen af All Comers-finalen, John Hartley, spille mod den forsvarende mester, Frank Hadow, om mesterskabet i herresingle. Men Hadow forsvarede ikke sin titel, og dermed vandt John Hartley udfordringsrunden på walkover.

All comers-turneringen

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Første til tredje runde

Kilder / eksterne henvisninger 
 The Championships, Wimbledon 
 Tennis Archives - Wimbledon 1879  

1879
Tennis i 1879